Válková oder Valková ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Válková (* 1951), tschechische Politikerin
 Kateřina Valková (* 1996) ist eine tschechische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin